Wacholderbusch bezeichnet:

 Wacholder, Pflanzengattung aus der Familie der Zypressengewächse
 Wacholderbusch (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg